Silberkuhl ist der Name von:
 Peter Silberkuhl (* 1939), deutscher Richter
Wilhelm Silberkuhl (1912–1984), deutscher Architekt und Bauingenieur